Cerrillos (Salta), localitat de la província de Salta, a l'Argentina
 Cerrillos (Uruguai), localitat del departament de Canelones, a l'Uruguai
 Cerrillos (Xile), comú a l'àrea metropolitana de Santiago de Xile
 Los Cerrillos, localitat de l'estat de Nou Mèxic, Estats Units
 Departament de Cerrillos, departament de la província de Salta, a l'Argentina